Självmordsstatistik bygger på inrapporterade data över vilka dödsfall som varit självmord. Då det i många fall inte är entydigt när ett dödsfall är ett självmord är det en stor osäkerhet i validiteten i materialet. Då det dessutom finns kulturella skillnader mellan länder när dödsfall klassas och rapporteras som självmord, så är talen mellan länder i många fall inte jämförbara. 

Statistiken bygger på världshälsoorganisationens (WHO:s) justering av dödsorsaksstatik för att kompensera för att olika länder har olika åldersstruktur. Denna åldersstandardisering görs för att annars skulle två länder som har samma självmordsfrekvens i varje åldersgrupp, men olika medellivslängd i befolkningen, få olika självmordsfrekvens.

Lista

Källor 

Listor med anknytning till demografi
Självmord